Giappone
 Kasama, città della prefettura di Ibaraki
 Zambia
 Kasama, città capoluogo della Provincia Settentrionale
 Distretto di Kasama, distretto dello Zambia
Arcidiocesi di Kasama